«Внезапно, прошлым летом» ():
 «Внезапно, прошлым летом» — пьеса Теннесси Уильямса
 «Внезапно, прошлым летом» — экранизация 1959 года режиссёра Джозефа Лео Манкевича